UnitedHealthcare Pro Cycling (UCI Team Code: UHC) — американская  профессиональная шоссейная велокоманда имеющая статус UCI Professional Continental team.

История 
Основана в 2003 году. Зарегистрирована в США. 

Статус: команда 3-го дивизиона (2003-2004), континентальная команда UCI (2005), проконтинентальная команда UCI (2006-2007), континентальная команда UCI (2008-2010), проконтинентальная команда UCI (с 2011) 

Команда использует велосипеды испанской компании Orbea.

Известные гонщики команды
  Тайлер Фаррар (2004-2005)
  Райдер Хешедаль (2007)
  Джон Мерфи (10.2006-2009, 2013-2016)
  Рори Сазерленд (2007-2012)
  Марк де Маар (2010, 2012-2014)
  Джей Томсон (2012)
  Филип Деинан (2012-2013)
  Киел Рейджнен (2013-2015)

Сезон 2018 
В составе команды на сезон 2018 года 16 гонщиков.

Победы

Сезон 2017

Состав

Победы

Сезон 2016

Состав

Победы

Сезон 2015

Состав

Победы

Победы 

2003
 Этап 5 Sea Otter Classic — Майк Сэйерc
 Этап 3 GP de Beauce — Гордон Фрайзер
 Этап 1 Хералд Сан Тур — Майк Сэйерc
2004
 Пролог Sea Otter Classic — Хайден Годфри
 Этапы 1 и 7 Тур Джорджии — Гордон Фрайзер
 Этап 5 Тур Джорджии — Джейсон МакКартни
  Чемпионат Канады — Групповая гонка  —  Гордон Фрайзер
 Этап 7 Тур де л’Авенир — Тайлер Фаррар
2005
 Redlands Bicycle Classic Генеральная классификация — Крис Уерри
 Пролог — Крис Уерри
 Sea Otter Classic Генеральная классификация — Дуг Оллереншо
 Пролог — Гордон Фрайзер
 Этап 2 — Дуг Оллереншо
 Этап 6 Тур Джорджии — Гордон Фрайзер
 Этап 3b Ronde de l'Isard —  Тайлер Фаррар
 Этап 6 GP de Beauce — Дуг Оллереншо
 Этап 2 Тур де л’Авенир — Тайлер Фаррар
2006
  Чемпионат Австралии — Индивидуальная гонка  —  Натан О'Нейлл
 Тур Тайваня Генеральная классификация — Кирк О'Би
 Этап 2 — Кирк О'Би
 Reading Classic — Грегори Хендерсон
 Этап 2 Хералд Сан Тур — Карл Мензис
  Чемпионат Новой Зеландии — Групповая гонка  —  Хейден Рулстон
2007
  Чемпионат Австралии — Индивидуальная гонка  —  Натан О'Нейлл
 Этап 1 Тур Даун Андер — Карл Мензис
 Тур Тайваня Генеральная классификация — Шон Милн
 Этап 1 — Шон Милн
  Чемпионат Канады — Индивидуальная гонка  —  Райдер Хешедаль
2008
 Тур Тайваня Генеральная классификация — Джон Мерфи
 Этап 6 — Кайл Гриттерс
 Этап 8 Tour of Southland — Кирк О'Би
2009
 Этап 6 Вуэльта Мексики — Камерон Эванс
 Этап 8 Вуэльта Мексики — Эндрю Пинфолд
2010
 Этапы 3 и 5 Тур де Бос — Марк де Маар
  Чемпионат Нидерландских Антильских островов — Групповая гонка Марк де Маар
  Чемпионат Нидерландских Антильских островов — Индивидуальная гонка гонка Марк де Маар
2011
 Этап 8 Тур Лангкави — Роберт Фёрстер
 Этап 2а Вуэльта Астурии — Роберт Фёрстер
 Этап 4 Тур озера Цинхай — Роберт Фёрстер
 Этап 1 Тур Эльк Грув — Карл Мензис
 Этап 3 Тур Эльк Грув — Хилтон Кларк
2012
  Чемпионат Кюрасао — Групповая гонка Марк де Маар
  Чемпионат Кюрасао — Индивидуальная гонка гонка Марк де Маар
 Тур Гила Генеральная классификация — Рори Сазерленд
 Этап 1 — Рори Сазерленд
 Тур де Бос Генеральная классификация — Рори Сазерленд
 Этап 1 Тур Юты — Рори Сазерленд
 Этап 4 Тур Юты — Джейк Киаф
 Этап 1 Вольта Португалии — Джей Томсон
 Этап 6 Вольта Португалии — Джейсон МакКартни
 Этап 7 Вольта Португалии — Джейсон МакКартни
 Этап 6 USA Pro Cycling Challenge — Рори Сазерленд
 Этап 5 Тур Британии — Марк де Маар
2013
 Чемпионат мира по трековым велогонкам Скрэтч — Мартин Ирвайн
 Тур Гила Генеральная классификация — Филип Деинан
 Этап 4 — Киел Рейджнен
 Международный чемпионат Филадельфии по велоспорту — Киел Рейджнен
 Этап 5 Тур де Бос — Марк де Маар
  Чемпионат Ирландии по трековым велогонкам Индивидуальная гонка преследования —  Мартин Ирвайн
  Чемпионат Ирландии по трековым велогонкам Скрэтч —  Мартин Ирвайн
 Этап 6 Тур озера Цинхай — Роберт Фёрстер
 Этап 13 Тур озера Цинхай — Джейк Киаф
 Этап 10 Вольта Португалии —Джейк Киаф
 Thompson Bucks County Classic — Киел Рейджнен
2014
 Этап 5 Тур Лангкави — Брэдли Уайт
 Этап 1 Тур Тайваня — Люк Киаф
 Этап 2 Тур Норвегии — Марк де Маар
 Международный чемпионат Филадельфии по велоспорту — Киел Рейджнен
 Этап 1 USA Pro Cycling Challenge — Киел Рейджнен
  Чемпионат США по трековым велогонкам Командная гонка преследования —  Адриан Хедьвари
2015
 Joe Martin Stage Race Генеральная классификация — Джон Мерфи
 Этапы 1 и 2 — Джон Мерфи
 Этап 1 Тур Юты — Киел Рейджнен
 Этап 3 USA Pro Cycling Challenge — Киел Рейджнен
 Этап 7 USA Pro Cycling Challenge — Джон Мерфи
2016
 Этап 4 Хералд Сан Тур — Джон Мерфи
 Этап 3 Тур Лангкави — Джон Мерфи
 Этап 3 Joe Martin Stage Race — Карлос Альсате
 Этап 5 Тур Гила — Даниэль Харамильо
 Этап 5 Тур Японии — Даниэль Харамильо
2017
 Этап 3 Хералд Сан Тур — Трэвис Маккейб
 Этапы 2 и 8 Тур Лангкави — Трэвис Маккейб
 Этап 3 Тур Тайваня — Даниэль Саммерхил
 Этап 2 Joe Martin Stage Race — Лукас Себастьян Аэдо
 Этапы 2, 3 и 9 Тур Марокко — Люк Киаф
 Тур Венгрии Генеральная классификация — Даниэль Харамильо
 Этап 4 — Даниэль Харамильо
 Этап 5 Тур Юты — Трэвис Маккейб
2018
 Этап 3 (ИГ) Тур Гила — Сергей Цветков
 Этап 5 Тур Гила — Гевин Маннион
 Тур Кореи Генеральная классификация — Сергей Цветков
 Этап 3 — Сергей Цветков
 Этап 3а Тур де Бос — Сергей Цветков
 Chrono Kristin Armstrong — Сергей Цветков

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 UnitedHealthcare Pro Cycling Team на FirstCycling 

Велосипедные команды